Endoscopia pode ser:
 Endoscopia digestiva, exame médico diagnóstico;
 Endoscopia, especialidade médica.

Desambiguação